Die Mars superliga 1999/2000 war die siebte Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 24. Juli 1999 und endete am 17. Mai 2000. Titelverteidiger war ŠK Slovan Bratislava.

Modus 
Die 16 Vereine spielten zweimal gegeneinander, einmal zu Hause und einmal auswärts. Jedes Team absolvierte 30 Spiele. Wegen der Reorganisation der Liga gab es sieben Absteiger. Die folgende Saison wurde mit zehn Mannschaften durchgeführt. Meister und Pokalsieger wurde Inter Slovnaft Bratislava.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Slovakia – List of final tables (RSSSF)
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

1999 2000
Fußballsaison 1999/2000